Carlyle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carlyle Township (Illinois)
 Carlyle Township (Kansas)
 Carlyle Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Carlisle Township